Haaks ist der Familienname folgender Personen:

 Enno Haaks (* 1963), deutscher lutherischer Theologe
 Tobias Haaks (* 1979), deutscher Opern-, Operetten-, Lied- und Oratoriensänger (Tenor)